Schelle:
 Schelle, une commune néerlandophone de Belgique
 Šaľa (Allemand: Schelle; Hongrois: Vágsellye, Sellye), un centre d'affaires et de culture slovaque

 Gustave Schelle (1845 - 1927), est un économiste français, spécialiste des physiocrates
 Johann Schelle (1648 - 1701),  est un musicien allemand